Blepharodes är ett släkte av bönsyrsor. Blepharodes ingår i familjen Empusidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bönsyrsor
Blepharodes